Cetto ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Cetto (1898–1991) deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Anton von Cetto (1756–1847), pfalz-zweibrückischer und bayerischer Verwaltungsjurist und Diplomat
 Anton Wilhelm von Cetto (1835–1906), bayerischer Diplomat
 August von Cetto (1794–1879), königlich bayerischer Diplomat, Staatsrat und Kämmerer
 Bruno Cetto (1921–1991), italienischer Pilzkundler
 Carl Philipp Cetto (1806–1890), deutscher Unternehmer und Politiker
 Gitta von Cetto (1908–2010), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Johann Baptist Cetto (1671–1738), deutscher Bildhauer und Wachsbossierer
 Karl Cetto (1774–1851), deutscher Kaufmann, Bürgermeister und Landtagspräsident im Fürstentum Lichtenberg
 Mauro Cetto (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Max Cetto (1903–1980), deutsch-mexikanischer Architekt
 Nikolaus Engelbert Cetto (1713–1746),  Wachsbossierer
 Philipp Jakob Cetto (1733–1793), deutscher Kaufmann und Bürgermeister
 Ralf Cetto (* 1965), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Keto